Ла Кампечана има више значења:

 Ла Кампечана (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кампечана (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампечана (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампечана (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампечана (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику